Craig MacDonald (né en 1962), journaliste, éditeur et auteur américain de romans policiers ;
 Craig MacDonald (né en 1977), joueur de hockey sur glace canadien.